Mama o mare, femella que pareix un animal o pon l'ou del que sortirà
 Mama o mamella, òrgan propi dels mamífers, especialment desenvolupat en les femelles
 Mama (pel·lícula), pel·lícula de terror argentino-canadenca estrenada el 2013